Spole kan avse:

 Spole – en tråd som är lindad i spiral (elektrisk komponent)
 Skottspole – redskap som används för att skyttla vid vävning
 Magnetspole – en spole vars längd är betydligt större än dess diameter, se Solenoid

Se även
 Haspelrulle – en fiskerulle med en bygel
 Fiskerulle –  en behållare för fiskerev